Список стран по добыче нефти ОПЕК основан на оценках, опубликованных в ежегодном Статистическом Бюллетене 2021 (Annual Statistical Bulletin 2021) Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Добыча нефти по странам приведена в тысячах баррелей в день.

Список стран по добыче нефти British Petroleum основан на оценках, опубликованных в ежегодном Статистическом обзоре мировой энергетики 2022 (Statistical Review of World Energy 2022) британской нефтегазовой компании British Petroleum. Добыча нефти по странам приведена в миллионах тонн и в процентах (%) от мировой добычи.

См. также 
 Мировые запасы нефти
 Нефть
 Пик нефти
 Список крупнейших нефтяных месторождений мира
 Список стран по экспорту нефти

Примечания

Литература 
 

Нефть
Стран